Бриге́й-ле-Шантр, Бріґей-ле-Шантр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 65 км на схід від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 208 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 443,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Бригей-ле-Шантр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бригей-ле-Шантр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна